Никола́й Блохи́н:
 Блохин, Николай Александрович (1902—1958) — советский инженер-металлург, трижды лауреат Сталинской премии.
 Блохин, Николай Владимирович (род. 1945) — российский писатель, священник Русской православной церкви.
 Блохин, Николай Дмитриевич (род. 1968) — российский художник.
 Блохин, Николай Кондратьевич (1841—1918?) — почётный житель города Уфы, меценат, купец первой гильдии, книготорговец и книгоиздатель.
 Блохин, Николай Константинович (1915—?) — советский партийный и государственный деятель, председатель Астраханского облисполкома (1963—1969).
 Блохин, Николай Николаевич (1912—1993) — российский медик, академик АН СССР и АМН СССР.
 Блохин, Николай Сергеевич (1866—?) — командир 17-го гусарского Черниговского полка, генерал-майор.